Björnligan har flera betydelser:

Björnligan - seriefigurer som förekommer i serierna om Kalle Anka, skapade av Carl Barks.
Björnligan (serietidning) - seriepublikation.
Björnligan (konstnärsgrupp) - konstnärsgrupp verksam i Göteborg kring 1968.
Björnligan - i folkmun namnet för den finländska polisens beredskapsstyrka, se Piket
EBjörnligan – en grupp av företagsledaradepter till Björn Wahlström